Lossewo () ist ein russischer Ortsname:
 in der Oblast Archangelsk:
 Lossewo (Archangelsk), Siedlung im Rajon Pinega
 in der Oblast Kaliningrad:
 Lossewo (Kaliningrad, Gurjewsk), Siedlung im Rajon Gurjewsk (Rentengut, Kreis Labiau, Ostpreußen)
 Lossewo (Kaliningrad, Krasnosnamensk), Siedlung im Rajon Krasnosnamensk (Groß Augstutschen, 1938–1946 Rehwalde sowie Kiauschen, 1938–1946 Wetterau, Kreis Pillkallen/Schloßberg, Ostpreußen)
 in der Oblast Kaluga:
 Lossewo (Kaluga, Kuibyschewski),  im Rajon Kuibyschewski
 Lossewo (Kaluga, Mossalsk),  im Rajon Mossalsk
 in der Oblast Kostroma:
 Lossewo (Kostroma), Dorf im Rajon Soligalitsch
 in der Region Krasnodar:
 Lossewo (Krasnodar), Weiler im Rajon Kawkasskaja
 in der Oblast Leningrad:
 Lossewo (Leningrad, Priosersk), Siedlung im Rajon Priosersk
 Lossewo (Leningrad, Wyborg), Dorf im Rajon Wyborg
 in der Oblast Moskau:
 Lossewo (Moskau), Dorf im Rajon Jegorjewsk
 in der Oblast Nischni Nowgorod, Rajon Gorodez:
 Lossewo (Nischni Nowgorod, Iljinski), in der Landgemeinde Iljinski
 Lossewo (Nischni Nowgorod, Kowrigino), in der Landgemeinde Kowrigino
 in der Oblast Pskow, Rajon Welikije Luki:
 Lossewo (Pskow, Bukrowo),  in der Landgemeinde Bukrowo
 Lossewo (Pskow, Lytschowo),  in der Landgemeinde Lytschowo
 in der Oblast Rjasan:
 Lossewo (Rjasan), Dorf im Rajon Klepiki
  in der Oblast Smolensk:
 Lossewo (Smolensk), Dorf im Rajon Smolensk
 Lossewo (Smolensk, Jarzewo), Dorf im Rajon Jarzewo
 in der Oblast Twer:
 Lossewo (Twer, Kimry, Krasnoje), Dorf im Rajon Kimry, Landgemeinde Krasnoje
 Lossewo (Twer, Kimry, Stojanzy), Dorf im Rajon Kimry, Landgemeinde Stojanzy
 Lossewo (Twer, Selischarowo), Dorf im Rajon Selischarowo
 in der Oblast Woronesch:
 Lossewo (Woronesch, Pawlowsk), Dorf im Rajon Pawlowsk
 Lossewo (Woronesch, Semiluki), Dorf im Rajon Semiluki